Konge i Danmark: Valdemar den Store enekonge fra 1157-1182

Se også 1168 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
68
Artikler om enkelte år